

Geografia 
 Ghiacciaio Tønnesen – ghiacciaio nella Terra della Regina Maud, Antartide

Persone 
 Frank Tønnesen – ex calciatore norvegese
 Frithjof Tønnesen – calciatore norvegese
 Jarl Tønnesen – meteorologo danese che ha dato il nome al ghiacciaio in Antartide
 Lucas Lynggaard Tønnesen – attore danese
 Terje Tønnesen – violinista norvegese